Сардар-Булакская седловина — седловина в Турции, между двумя вершинами Арарата: Большой Арарат (Масис) и Малый Арарат (Сис).

Протяженность седловины от подножия Большого до подножия Малого Арарата составляет 11 километров. Седловина покрыта ледниками и снегом.

В седловине, на высоте 2682 м. над уровнем моря, находится Сардар-Булакский источник. С этого места обыкновенно начинают восхождение на вершину; до Сардар-булака можно доехать верхом. Были кочевья курдов. Здесь сходились границы Российской империи, Персии и Османской Турции.

История 
Историческое название: Тамб Анахта (арм. Թամբ Անահտա), значение: Седоло Анаит. Анаит была одной из верховных богинь которой поклонялись в до-христианской Армении.

Примечания 

География Турции